Der Krung Thai Bank Football Club () war ein halbprofessioneller Fußballverein aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok, welcher 1977 gegründet wurde. Zuletzt spielte der Verein in der höchsten thailändischen Spielklasse, der Thailand Premier League. Der Name und das Logo leiten sich von der Krung Thai Bank, PCL ab. Die Krung Thai Bank ist eine der größten Banken des Landes. Sie war gleichzeitig Vereinseigner und Sponsor des Vereins.

Der 2. Platz aus der Saison 2007 berechtigte zur Teilnahme an der AFC Champions League 2008. Die Gruppe schloss man als 3. ab. In Erinnerung dürften dabei zwei Spiele geblieben sein: die 1:8-Niederlage gegen die Kashima Antlers aus Japan und der 9:1-Sieg gegen den FC Nam Dinh aus Vietnam. Die Saison 2008 in der TPL beendete der Verein auf dem 6. Platz.

Vereinserfolge 
 Thailand Premier League und Kor Royal Cup: Meister (1988, 2002/03, 2003/04), Vizemeister (2007)
 Thailand Division 1 League: Meister (1997)
 Queen’s Cup: Finalist (1988, 2006)

Stadion 

Seine Heimspiele trug der Verein zuletzt im Chulalongkorn-Universitätsstadion in Bangkok aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Personen. Eigentümer und Betreiber der Sportanlage ist die Chulalongkorn-Universität.

Abschneiden in den Kontinentalwettbewerben 
 AFC Champions League: 3 Teilnahmen
 2004: Gruppenphase (3. Platz der Gruppe F)
 2005: Gruppenphase (2. Platz der Gruppe G)
 2008: Gruppenphase (3. Platz der Gruppe F)

Trainer

Spieler

Saisonplatzierung

Weblinks 
 FC Krung Thai Bank in der Datenbank von transfermarkt.de
 FC Krung Thai Bank in der Datenbank von soccerway.com
 FC Krung Thai Bank in der Datenbank von fussballzz.de

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 1977
Aufgelöst 2009
Ehemaliger thailändischer Fußballverein
Geschichte Bangkoks